Wollmersdorf ist der Name folgender Orte:

 Wollmersdorf (Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf), Ortschaft der Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Wollmersdorf (Gemeinde Kematen), Ortsteil der Gemeinde Kematen an der Ybbs, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Wollmannsdorf
 Wollmannsberg